Kollwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Kollwitz (1893–1948), deutscher Politiker (KPD, SED)
 Hans Kollwitz (Mediziner) (1892–1971), deutscher Mediziner
 Ilse Kollwitz (1909–1981), Kommunalpolitikerin in Mecklenburg
 Jan Kollwitz (* 1960), deutscher Keramiker
 Johannes Kollwitz (1903–1968), deutscher Christlicher Archäologe
 Jutta Bohnke-Kollwitz (1923–2021), deutsche Germanistin
 Karl Kollwitz (1863–1940), Berliner Armenarzt, Ehemann von Käthe Kollwitz
 Käthe Kollwitz (1867–1945), deutsche bildende Künstlerin
 Ottilie Ehlers-Kollwitz (1900–1963), deutsche Graphikerin und Malerin
 Peter Kollwitz (1896–1914), deutscher „Wandervogel“ und Soldat

Siehe auch:
 Käthe-Kollwitz-Museum
 Käthe-Kollwitz-Schule
 Kollwitzplatz
 Kollmitz
 Kollnitz